Koma kan avse: 

 Koma – ett stadium av djup medvetslöshet.
 Koma (astronomi) – den nebulosiska utvecklingen runt en kometkärna.
 Koma (film)  – amerikansk film från 1978, originaltitel Coma
 Koma (optik) – ett optiskt avbildningsfel.
 Koma (ort)  – en ort i Burkina Faso

Personer
 Matthew Koma (1987–), en amerikansk musiker och singer-songwriter

Se även 
 Coma